Bunium verticillatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Charles Marie Grenier och Dominique Alexandre Godron. Bunium verticillatum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Jordkastanjer
verticillatum